Сент-Коло́мб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 115 км на північ від Марселя, 45 км на південний захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Коломб на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Коломб на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Коломб на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Коломб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Коломб на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи